Éva, női keresztnév
 Éva, a teremtéstörténet egyik alakja a Bibliában

Filmek
 Éva (1919) magyar némafilm Deésy Alfréd rendezésben
 Éva (Eva) (1935) német film Johannes Riemann rendezésben
 Éva (Eva) (1962) francia–olasz film Joseph Losey rendezésben
Sajtó
 Éva (2007–) magyar női havi magazin